Gli Headmasters sono particolari tipi di Transformers, di ridotta dimensione, capaci di trasformarsi nella testa di un robot più grande il cui corpo è dato a sua volta dalla trasformazione del veicolo che loro stessi pilotano.

Era Marvel 
Gli Headmaster (e i loro simili, i Targetmaster) sono alieni provenienti dal pianeta Nebulos simili agli umani. Essi divengono parte integrante dei Transformers più grandi, grazie al processo di legame binario, per difendere il loro pianeta. I primi a compiere questo processo sono gli Autobot che si erano in precedenza autodecapitati per dimostrare ai Nebuliani di non avere intenzioni bellicose. In seguito anche i Decepitcon otterranno il processo Headmaster. I leader degli Headmaster sono Fortress Maximus per gli Autobot (componente organica: inizialmente Galen, in seguito alla morte di questo Spike Witwicky) e Scorponock per i Decepticon (componente organica: Lord Zarak)

The Rebirth 
Gli Headmaster sono alieni del pianeta Nebulon simili agli umani ma di colore verde. Questa è di fatto l'unica differenza con i Nebuliani del fumetto. Tutti i Transformers che si uniscono agli Autobot sono Nebuliani pacifici, mentre quelli che si uniranno ai Decepticon fanno parte di un'associazione chiamata l'Alveare che già da tempo spadroneggiava su Nebulos. Il leader dell'Alveare è il nebuliano Zarak, che si unirà con una base inanimata divenendo Scorponock.

Due serie sugli Headmasters 
I personaggi Headmaster sono apparsi in due serie scollegate fra loro: la serie The Rebirth prodotta in America e la serie Headmaster, per il mercato giapponese (quella importata in Italia dal network Odeon TV).
Originari di Cybertron, gli Headmasters erano inizialmente dei robot "civili" che fuggirono sul pacifico pianeta Master, per trovare riparo dalla violenta lotta tra Autorobot e Distructor che imperversava sul pianeta natìo. Su Master, per difendersi dalle critiche condizioni trovate inizialmente su quel pianeta, si evolsero in modo differente dagli altri robot sviluppando nuove tecniche di trasformazione.

Giochi 
I giochi degli Headmaster sono stati prodotti nell'anno 1987 dall'Hasbro per il mercato americano. Sono stati importati in seguito in Giappone ove ne sono stati creati altri. Una parte degli Headmaster è stata importata in Italia con il nome di Leaderbot

Personaggi dei Transformers